Eryngium spina-alba är en flockblommig växtart som beskrevs av Auct. Eryngium spina-alba ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Martornar
spina-alba